Der Name Fort Lauderdale Strikers ist der Name verschiedener, voneinander unabhängiger Fußballmannschaften:

Fort Lauderdale Strikers (1977–1983), US-amerikanische Fußballmannschaft (1977 bis 1983 in der NASL aktiv)
Fort Lauderdale Strikers (1988–1994): US-amerikanische Fußballmannschaft (1988 bis 1989 in der American Soccer League und von 1990 bis 1994 in der American Professional Soccer League aktiv)
Fort Lauderdale Strikers (1994–1997), US-amerikanische Fußballmannschaft (1994 bis 1997 in der USISL aktiv)
Fort Lauderdale Strikers (2006–2016), US-amerikanische Fußballmannschaft (2006 bis 2009 in der USL First Division und 2010 in der USSF Division 2 Professional League als Miami FC, 2011 bis 2016 in der NASL)